Grube Ernst August (auch Grube Ernst-August oder Ernst-August-Grube) bezeichnet:
 eine Silbererzgrube in Wildemann im Harz, siehe Grube Ernst-August (Wildemann)
 Grube Ernst August (Rottorf am Klei), ein Eisenerztagebau bei Rottorf am Klei, einem Ortsteil von Rennau
 Ernst-August-Stollen, ein Wasserlösungsstollen im Harz